

Chimica 
 R54 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R54 – tangenziale di La Louvière (Belgio)
 R54 – strada regionale N3 tra Heidelberg e Villiers – Potchefstroom (Sudafrica)